Од свога оснивања 1. новембра 1886. и именовања првих 16 редовних чланова 5. априла 1887. кроз Српску академију наука и уметности прошао је велики број чланова. Бирани су на изборним скупштинама и чланство је било доживотно. На овој страници се налази списак преминулих чланова САНУ, за списак садашњих чланова може погледати списак чланова САНУ.

Према категорији чланства чланови могу бити редовни, дописни, ван радног састава и инострани. Осим тога постојали су и почасни чланови, то су били бивши чланови Српског ученог друштва примљени у статусу почасних чланова 1892. као и Јосип Броз Тито проглашен 1948. Неки од почасних чланова касније су бирани у друге категорије чланства. На овом списку се не налазе они почасни чланови који су свој живот завршили у статусу почасних чланова, за њих погледајте списак почасних чланова САНУ. Дакле, на овој страни се налази списак преминулих редовних, дописних, ван радног састава и иностраних чланова САНУ. Списак је сортиран хронолошки.

Категорија иностраних чланова успостављена је 31.7.1960, до тада су чланови из иностранства бирани у категорије дописних и редовних чланова. Категорија чланова ван радног састава успостављена је 7.5.1976. и тог дана су чланови академије из осталих република преведени у тај статус.

1887—1900.

1901—1910.

1911—1920.

1921—1930.

1931—1940.

1941—1950.

1951—1960.

1961—1970.

1971—1980.

1981—1990.

1991—2000.

2001—2010.

2011—2020.

2021—2030.

Види још 
 Списак чланова САНУ

Референце 

САНУ